Miss Nobody est un film américain réalisé par William Parke sorti en 1917 ;
 Miss Nobody est un film américain réalisé par Francis J. Grandon sorti en 1920 ;
 Miss Nobody est le titre original d'un film américain réalisé par Lambert Hillyer, sorti en 1926, et connu en France sous le titre Vagabond malgré elle;
 Miss Nobody, titre anglais de Panna Nikt, est un film polonais réalisé par Andrzej Wajda sorti en 1996 ;
 Miss Nobody est un film américain réalisé par Tim Cox sorti en 2010.